Fire HD — планшетный компьютер с цветным экраном, тесно интегрированный с различными сервисами Amazon, выпущенный 6 сентября 2012 года.

Модели

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Amazon.com